FJM est un sigle qui peut désigner :
 FJM (où FJM signifie Franck et Jean-Marc, les initiales des prénoms des fondateurs), un groupe de presse français ;
 , un ancien blogue sportif.